Olivas ist der Familienname der folgenden Personen:

 John Daniel Olivas (* 1966), US-amerikanischer Astronaut
  Luis Olivas (* 2000), mexikanischer Fußballspieler